Armand Charles Louis Le Lièvre de La Grange, comte de la Grange est un général de cavalerie ayant participé aux Guerres de la Révolution et de l'Empire. Fils d'un lieutenant général, il est né le  à Paris et décédé à Paris le 
Adelaïde Blaise François Le Lièvre de La Grange, marquis de La Grange et de Fourilles, est un général de cavalerie français, ayant participé aux Guerres de la Révolution et de l'Empire. Fils aîné du lieutenant-général de ce nom, né le  à Paris, décédé le  en son château à Viarmes Seine-et-Oise (mairie aujourd'hui) (Val-d'Oise).
Édouard Lelièvre de La Grange (1796-1876), homme politique français.

Autres
Hôtel Le Lièvre de la Grange

Homonymie de patronyme